Grisdale steht für:

 Grisdale (Washington), Ort im Grays Harbor County im US-Bundesstaat Washington

Grisdale ist der Familienname folgender Personen:

 John Grisdale (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär
 John Grisdale (Bischof) (1845–1922), anglikanischer Bischof